John Synge ist der Name folgender Personen:

* John Lighton Synge (1897–1995), irisch-kanadischer Mathematiker und Physiker
 John Millington Synge (1871–1909), irischer Dramatiker